Уильям Уитни Тэлман-младший (;  — ) — американский актёр кино и телевидения, наиболее известный по роли Гамильтона Бюргера в телесериале «Перри Мейсон».

Биография 

Уильям Тэлман родился в Детройте, в семье Ады Барбер и Уильяма Уитни Тэлмана. Дедушка и бабушка Тэлмана были иммигрантами из Англии. Окончил Дартмутский колледж и Мичиганский университет. После колледжа работал на складе, чугунолитейном заводе, верфи и бумажной фабрике. Во время Второй мировой войны проходил службу на Тихом океане, по окончании получил звание майора.

Карьера 

Карьеру актёра Тэлман начал с выступлений на Бродвее и эпизодических ролей в кино. В 1953 году он сыграл роль убийцы-психопата в нуаре «Попутчик», режиссёра Айды Лупино. С 1957 по 1966 год Уильям Тэлман был задействован  в телесериале «Перри Мейсон», в котором исполнил роль окружного прокурора Гамильтона Бюргера. Первоначально Тэлман был утверждён на роль Перри Мейсона, а Рэймонд Берр на роль Бюргера, но создатель сериала Эрл Стэнли Гарднер потребовал поменять их кандидатуры местами. В 1960 году актёр был обвинён в употреблении марихуаны, в связи с чем был уволен из сериала, однако, позже его восстановили..

Личная жизнь 

Тэлман был женат три раза. Его первый брак с актрисой Линн Картер продлился десять лет, у супругов родилась дочь. В 1953 году актёр женился на актрисе Барбаре Рид, которая родила ему двое детей. В 1959 году пара рассталась. Последней женой Тэлмана стала Маргарет Фланаган, с которой он прожил до своей смерти. Умер Уильям Тэлман 30 августа 1968 года, и был похоронен на кладбище Голливуд-Хиллз.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 

Актёры фильмов нуар
Умершие от рака лёгкого
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз
Выпускники Дартмутского колледжа